

Cinema 
 Prima dell'apocalisse (Left Behind: The Movie) – film del 2000 diretto da Vic Sarin
 Prima dell'apocalisse 2 - Tribulation Force (Left Behind II: Tribulation Force) – film del 2002 diretto da Bill Corcoran
 Gli esclusi - Il mondo in guerra (Left Behind: World at War) – film del 2005 diretto da Craig R. Baxley
 Left Behind - La profezia (Left Behind) – film del 2014 diretto da Vic Armstrong

Letteratura 
 Left Behind – serie di romanzi di fantascienza di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins
 Gli esclusi (Left Behind) – primo romanzo della serie omonima

Musica 
Left Behind – singolo degli Slipknot del 2001, dall'album Iowa
Left Behind – singolo dei Cansei de Ser Sexy del 2008, dall'album Donkey

Televisione 
 Abbandonate (Left Behind) – episodio della terza stagione di Lost

Videogiochi 
Left Behind – DLC (contenuto aggiuntivo) di The Last of Us sviluppato da Naughty Dog.